Kasatkia är ett släkte av fiskar. Kasatkia ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Taggryggade fiskar
Kasatkia